Crouwel ist der Familienname folgender Personen:

 Mels Crouwel (* 1953), niederländischer Architekt
 Willem Hendrik Crouwel (1928–2019), niederländischer Grafiker und Maler

Siehe auch:
 Crowell
 Krauel (Begriffsklärung)
 Grauel (Begriffsklärung)